Аквариди — метеорні потоки з радіантом, розташованим в сузір'ї Водолія.

Відомі Аквариди:
 Ета-Аквариди (Травневі Аквариди)
 Південні дельта-Аквариди (Липневі Аквариди)
 Північні дельта-Аквариди
 Йота-Аквариди
Північні Йота-Аквариди, з 11 серпня по 10 вересня, максимум 25 серпня
Південні Йота-Аквариди, з 1 липня по 18 вересня, максимум 6 серпня

Див. також 
 Aquarius
 Акваріум (значення)

Метеорні потоки